L'uchronie est un genre de la science-fiction.

Littérature
Uchronie(s), une série de bande dessinée d'Éric Corbeyran.
Uchronia, une série de bande dessinée de Jérôme Félix et Alex Kramp.

Mondes possibles, parallèles, etc.